Салвадор Дијаз Мирон има више значења:

 Салвадор Дијаз Мирон, Каса дел Естудијанте (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салвадор Дијаз Мирон (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салвадор Дијаз Мирон (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салвадор Дијаз Мирон, Ел Салто Уатуско (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику